Кубок конфедераций 1999 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 24 июля по 4 августа в Мексике.

Матчи Группы B прошли с 24 по 30 июля 1999 года в городе Гвадалахара. В состав группы вошли финалист чемпионата мира сборная Бразилии, победитель Чемпионата Европы 1996 сборная Германии, финалист Золотого кубка КОНКАКАФ 1998 сборная США и победитель Кубка наций ОФК 1998 сборная Новой Зеландии.

Положение команд

Бразилия — Германия 

Помощники судьи:
 Владимир Бертиага
 Питер Келли

Новая Зеландия — США 

Помощники судьи:
 Суреш Бехари
 Домингуш Пикенину

Германия — Новая Зеландия 

Помощники судьи:
 Питер Келли
 Владимир Бертиага

Бразилия — США 

Помощники судьи:
 Домингуш Пикенину
 Авни Хассунех

США — Германия 

Помощники судьи:
 Авни Хассунех
 Домингуш Пикенину

Новая Зеландия — Бразилия 

Помощники судьи:
 Владимир Бертиага
 Питер Келли

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 1999